Die Football League First Division 1935/36 war die 44. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 31. August 1935 und endete am 2. Mai 1936.

Der AFC Sunderland gewann mit jeweils acht Punkten Vorsprung vor den Verfolgern Derby County und Huddersfield Town seine mittlerweile sechste englische Meisterschaft. Dabei hatten die „Black Cats“ den besten Angriff, jedoch von den ersten zwölf Mannschaften die schlechteste Abwehr. Beide Aufsteiger FC Brentford und Bolton Wanderers konnten die Klasse halten; stattdessen mussten Aston Villa und die Blackburn Rovers den Gang in die Second Division antreten. Aston Villa und die Blackburn Rovers waren zudem die letzten Vereine, denen als Gründungsmitglieder der Football League nach ununterbrochener Zugehörigkeit zur höchsten englischen Spielklasse erstmals der Abstieg ereilte. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Manchester United und Charlton Athletic ersetzt werden.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft des AFC Sunderland 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1935/36 für den AFC Sunderland in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
 Rob Mason, M. Gibson, B. Jackson: Sunderland. The Complete Record. Breedon, Derby 2005, ISBN 1-85983-472-8.

Weblinks 
 England 1935-36 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

1935/36
Fußballsaison 1935/36